Лестер Море Эннингом (; , Сьего-де-Авила, Куба) — кубинский футболист, выступавший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Кубы с 29 голами.

Биография 
Море более десяти лет, с 1996 по 2007, выступал за клуб из родного города Сьего-де-Авила. С ним он дважды побеждал в чемпионате Кубы: в сезоне 2001/02, внеся решающий вклад — став автором единственного гола в двухматчевом финале против клуба «Гранма», и в усечённом сезоне 2003, в котором стал лучшим бомбардиром с 32 мячами.

За сборную Кубы Море выступал с 1996 по 2007 годы. Он был в составе национальной сборной на Золотых кубках КОНКАКАФ 1998, 2003, 2005 и 2007. Также между 1996 и 2004 годами Море принял участие в 17 матчах отборов к Чемпионатам мира. 10 июня 2007 года перед матчем Золотого кубка КОНКАКАФ со сборной Панамы в Ист-Ратерфорде Море покинул расположение кубинской сборной и попросил политического убежища в США.

Оставшись в США, через несколько недель после побега Море вместе с другим сбежавшим игроком сборной Кубы Освальдо Алонсо проходил просмотр в клубе MLS «Чивас США», однако добиться контракта не смог. В 2008 году Море выступал за профессиональный клуб второго дивизиона «Чарлстон Бэттери». Сезон 2009 он провёл в чемпионате Пуэрто-Рико, выступая за местный «Ривер Плейт». В 2010 году он вернулся в Соединённые Штаты, и провёл один матч за любительский клуб четвёртого дивизиона «Лос-Анджелес Азул Леджендс».

Список голов за сборную Кубы

Достижения 
 Клубные
 Сьего-де-Авила
 Чемпион Кубы (2): 2001/02, 2003

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Кубы
Игроки сборной Кубы по футболу
Игроки ФК «Сьего-де-Авила»
Игроки ФК «Чарлстон Бэттери»